Бернетт () — прізвище шотландського походження, яке у свою чергу походить від давньофранцузького прізвиська , що є зменшувальною формою від  (коричневий, темно-коричневий). За іншою версією прізвище походить від , назви високоякісної шерстяної тканини, що спочатку мала забарвлення темно-коричневого кольору.

Відомі носії:
 Гілберт Томас Бернетт (; 1800—1835) — британський ботанік та зоолог.
 Говард Бернетт (; 1961) — ямайський легкоатлет, що спеціалізувався з бігу на 400 метрів, олімпійський медаліст (1988).
 Джеймі Бернетт (; 1975) — шотландський професіональний гравець у снукер.
 Джейсон Бернетт (; 1986) — канадський стрибун на батуті, олімпійський медаліст (2008).
  (; 1922—2007) — британський ботанік, професор ботаніки, президент Британського мікологічного товариства.
  (; 1934—1964) — американський співак, музикант, боксер.
 Керол Бернетт (; 1933) — американська акторка, комедіантка і співачка.
 Лео Бернетт (; 1891—1971) — американський рекламіст.
  (; 1960) — американський телепродюсер.
  (; 1948) — американський музикант, автор пісень і музичний продюсер.

Див. також 
 Барнетт

Примітки